De cuius (łac.: "o którym") - osoba, której dana rzecz dotyczy. W języku prawniczym: spadkodawca.

Czasem (np. w genealogii) występuje w zwyczajowej formie: de cujus.

Łacińskie zwroty i paremie prawnicze